Хоабінь:

 Хоабінь (провінція) — провінція у В'єтнамі
 Хоабінь (місто) — місто у В'єтнамі, столиця провінції Хоабінь